La Bataille des vins est la première tentative faite au Moyen Âge d'un classement des vins.
 La Bataille du vin est une festivité dans la région de La Rioja,